Raise!, álbum de 1981 da banda americana Earth, Wind & Fire
 Raise (álbum), álbum de 1991 da banda britânica de rock alternativo Screwdriver
 Raise (Lake District), montanha da Inglaterra, situada na reserva nacional do Lake District 

Desambiguação